Мышко, Денис Александрович (род. 1977) — украинский футболист, защитник.
 Мышко, Евдоким Михайлович (1907—1990) — передовик советской угольной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Мышко, Михаил Николаевич (1914—1998) — председатель колхоза «Большевик» Поставского района Витебской области Белорусской ССР, лишенный звания Героя Социалистического Труда.

Примечания